Fluctuación (del latín fluctuāre), puede referirse a:

Fluctuación (física) Diferencia entre el valor instantáneo de una cantidad  y su valor normal.

Fluctuación cuántica Es un cambio temporal e indeterminable por el principio de Heisenberg de un estado de energía en otro.